|-
| 107101 - || || 4 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107102 - || || 4 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107103 - || || 4 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107104 - || || 4 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107105 - || || 5 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107106 - || || 5 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107107 - || || 5 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107108 - || || 5 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107109 - || || 5 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107110 - || || 5 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107111 - || || 5 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107112 - || || 5 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107113 - || || 5 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107114 - || || 5 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107115 - || || 5 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107116 - || || 2 de gener, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 107117 - || || 2 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107118 - || || 2 de gener, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 107119 - || || 2 de gener, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 107120 - || || 3 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107121 - || || 3 de gener, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107122 - || || 3 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107123 - || || 4 de gener, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107124 - || || 15 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107125 - || || 15 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107126 - || || 15 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107127 - || || 15 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107128 - || || 15 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107129 - || || 15 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107130 - || || 15 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107131 - || || 4 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107132 - || || 15 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107133 - || || 15 de gener, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 107134 - || || 15 de gener, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 107135 - || 2001 BH || 17 de gener, 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 107136 - || 2001 BQ || 17 de gener, 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 107137 - || 2001 BW || 17 de gener, 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 107138 - || || 18 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107139 - || || 18 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107140 - || || 18 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107141 - || || 19 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107142 - || || 19 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107143 - || || 19 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107144 - || || 19 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107145 - || || 19 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107146 - || || 19 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107147 - || || 19 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107148 - || || 20 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107149 - || || 20 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107150 - || || 20 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107151 - || || 17 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107152 - || || 18 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107153 - || || 18 de gener, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 107154 - || || 21 de gener, 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 107155 - || || 21 de gener, 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 107156 - || || 21 de gener, 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 107157 - || || 21 de gener, 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 107158 - || || 21 de gener, 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 107159 - || || 19 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107160 - || || 19 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107161 - || || 19 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107162 - || || 19 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107163 - || || 19 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107164 - || || 19 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107165 - || || 19 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107166 - || || 19 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107167 - || || 19 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107168 - || || 20 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107169 - || || 20 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107170 - || || 20 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107171 - || || 20 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107172 - || || 20 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107173 - || || 20 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107174 - || || 20 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107175 - || || 20 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107176 - || || 20 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107177 - || || 20 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107178 - || || 20 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107179 - || || 20 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107180 - || || 20 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107181 - || || 20 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107182 - || || 20 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107183 - || || 20 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107184 - || || 20 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107185 - || || 20 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107186 - || || 20 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107187 - || || 20 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107188 - || || 20 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107189 - || || 20 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107190 - || || 20 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107191 - || || 20 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107192 - || || 20 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107193 - || || 20 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107194 - || || 20 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107195 - || || 20 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107196 - || || 20 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107197 - || || 20 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107198 - || || 20 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107199 - || || 20 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107200 - || || 20 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
7